Breimer ist der Familienname folgender Personen:

 August Breimer (1845–1900), deutscher Politiker (NLP)
 Douwe Breimer (* 1943), niederländischer Pharmakologe und Hochschullehrer

 Heinrich Breimer (1867–1947), deutscher Politiker (NLP)
 Johann Heinrich Breimer (1772–1837), deutscher Gerichtsschultheiß und Politiker